Tenerife peut désigner : 
 Tenerife, une île d'Espagne faisant partie des îles Canaries, dans l'océan Atlantique ;
 Tenerife, une municipalité de Colombie située dans le département de Magdalena ;
 Santa Cruz de Tenerife, une ville espagnole située dans le nord-est de Tenerife ;
 la province de Santa Cruz de Tenerife, une des deux provinces qui forment la communauté autonome des îles Canaries ;
 le Club Deportivo Tenerife, un club de football espagnol basé à Tenerife, dans les îles Canaries ;
 le Tenerife Baloncesto, un club de basket-ball espagnol basé dans la ville de San Cristóbal de La Laguna aux Îles Canaries ;
 le Club Voleibol Tenerife, un ancien club de volley-ball espagnol basé à Santa Cruz de Tenerife aux Îles Canaries.

Voir aussi 
 
 Pic a Tenerife